Василевщина  — топоним:

Белоруссия

Витебская область 
 Василевщина — деревня в Докшицком районе.
 Василевщина — деревня в Поставском районе.

Минская область 
 Василевщина — деревня в Березинском районе.
 Василевщина — деревня в Путчинском сельсовете Дзержинского района.
 Василевщина — деревня в Фанипольском сельсовете Дзержинского района.
 Василевщина — деревня в Копыльском районе.
 Василевщина — деревня в Минском районе.
 Василевщина — деревня в Мядельском районе.
 Василевщина — деревня в Столбцовском районе.

Россия 
 Василевщина — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Василевщина — деревня в Старорусском районе Новгородской области.

Украина 
 Василевщина — село в Белопольском районе Сумской области.
 Василевщина — село в Сумском районе Сумской области.